Gravenhurst kan syfta på:

Gravenhurst (band) – ett brittiskt band som bildades 1999.

Geografi

Kanada 

 Gravenhurst, Ontario,

Storbritannien 

 Gravenhurst, Bedfordshire, England, Central Bedfordshire, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar